

Palmarès

Giocatore 
 
Kashima Antlers: 1996

 
Kashima Antlers: 1997, 1999

 
Kashima Antlers: 1997

 
Kashima Antlers: 1997

 
Kawasaki Frontale: 2004

Allenatore 
 
Kawasaki Frontale: 2017, 2018, 2020, 2021

 
Kawasaki Frontale: 2019, 2021

 
Kawasaki Frontale: 2019

 
Kawasaki Frontale: 2020

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatori della Nazionale giapponese